Nordsjön kan syfta på:
Nordsjön – hav
Nordsjön (film) — norsk katastroffilm från 2021
Nordsjön (sång) eller "Gamla Nordsjön"

Insjöar i Sverige

Nordsjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (43,8 ha)
Nordsjön (Bälaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (65,5 ha)
Nordsjön (Källeryds socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (6,83 ha)
Nordsjön (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (2,5 ha)
Nordsjön (Torsås socken, Småland), sjö i Karlskrona kommun och Torsås kommun,  (37,5 ha)
Nordsjön (Hössna socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (1,28 km²)
Nordsjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Nordsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (4,44 ha)
Nordsjön, Härryda kommun, sjö i Härryda kommun och Mölndals kommun,  (2,23 km²)
Nordsjön, Närke, sjö i Kumla kommun,  (50,9 ha)
Nordsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (54,8 ha)
Nordsjön (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (22,9 ha)
Nordsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1,28 km²)
Nordsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,68 km²)
Nordsjön (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (13,5 ha)
Nordsjön (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (80,1 ha)
Nordsjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (18 ha)
Nordsjön (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (7,17 ha)
Nordsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (45,5 ha)
Nordsjön (Svegs socken, Härjedalen, 688699-142935), sjö i Härjedalens kommun,  (33,5 ha)
Nordsjön (Svegs socken, Härjedalen, 689405-141027), sjö i Härjedalens kommun,  (49,1 ha)
Lill-Nordsjön, sjö i Kramfors kommun,  (15,5 ha)
Nordsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (13,1 ha)
Norra Nordsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (47 ha)
Stor-Nordsjön, sjö i Kramfors kommun,  (49,4 ha)
Södra Nordsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (96,1 ha)
Nordsjön, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,2 ha)

Se även
Nordsjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn